Das ISS Canary Wharf Squash Classic 2010 fand vom 20. bis 25. März 2010 in London, Vereinigtes Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 52.500 US-Dollar.

Nick Matthew gewann das Finale gegen Grégory Gaultier mit 12:10, 6:11, 13:11 und 11:3. Titelverteidiger David Palmer schied im Viertelfinale gegen Gaultier aus.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Adrian Waller einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2010